Qaidam bezeichnet:

 (199947) Qaidam, einen Asteroiden 
 Qaidam He, einen Fluss im Nordwesten der chinesischen Provinz Qinghai
 Qaidam-Becken, eine Wüstenregion im Norden des tibetischen Hochplateaus in der chinesischen Provinz Qinghai